Simonne Mathieu e Billie Yorke hanno battuto in finale  Nelly Adamson e Arlette Halff 6-3, 6-3.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1938